IL Bjarg é um clube esportivo da Noruega fundado em 1947. Sua sede fica em Bergen.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1947
Clubes de futebol da Noruega